Sa Pa (district), een district in de Vietnamese provincie Lào Cai.
 Sa Pa (thị trấn), een thị trấn in het bovenstaand district.
Sapa (bedrijf), een Zweeds aluminiumverwerkend concern.
Sapa (wielerploeg), een wielerploeg
 Sapa (siroop), een siroop van druivensap in het antieke Rome.